Василий Бабушкин:
 Бабушкин, Василий Фёдорович (1878—1924) — русский силач-борец, полный кавалер солдатских Георгиевских крестов.